Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије - Солидарност и правда (ПУПС – Солидарност и правда) је парламентарна владајућа политичка партија у Србији.

Оснивачи 2005. године Партије уједињених пензионера Србије су већином пензионери бивши чланови Социјалистичке партије Србије. Партија уједињених пензионера Србије поред пензионера има чланове свих старосних доби, вера и националности, такође има и развијену омладинску партијску организацију Актива младих ПУПС-а.

 
На парламентарним изборима 2007. године наступила је заједно са  Социјалдемократском партијом, а затим од 2008. до 2014. године, наступала је у коалицији са Социјалистичком партијом Србије (СПС) и Јединственом Србијом (ЈС).

Након смрти основача ПУПС-а Јована Кркобабића и преузимање ПУПС-а од стране његовог сина Милана Кркобабића од 2016. до 2022. године ПУПС наступа заједно на републичким парламентарним изборима са Српском напредном странком. Од 2022. године мења име у Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – Солидарност и правда.

Председници ПУПС-а – Солидарност и правда (2005. - данас)

Резултати на парламентарним и председничким изборима

Види још 
 Списак левичарских партија у Србији 
 Списак политичких странака у Србији

Референце

Спољашње везе 
 ПУПС – Солидарност и правда, интернет сајт
 Извод из регистра политичких странака на коме се налази и Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – Солидарност и правда 
 Извод из регистра политичких странака на коме се налази и Партија уједињених пензионера Србије (архива)
 Републичка изборна комисије Републике Србије, резултат парламентарних избора 2014 године.

Политичке партије у Србији
Србија у 2005.